Кон — еврейская (вариант фамилии ) и восточноазиатская (, ) фамилия. Также составная часть многочисленных топонимов.

Носители фамилии 
 Кон, Авраам (1807—1848) — первый реформистский главный раввин Лемберга.
 Кон, Александр Феликсович (1897—1941) — советский экономист и педагог.
 Кон, Альберт (1814—1877) — французский общественный деятель и педагог.
 Кон, Альберт (1827—1905) — немецкий издатель и книготорговец.
 Кон, Альфред (1880—1951) — американский писатель, редактор газеты, журналист, комиссар полиции, сценарист.
 Кон, Болеслав (1906—1936) — польский пианист, композитор и педагог еврейского происхождения.
 Кон, Вальтер (1923—2016) — физик-теоретик, лауреат Нобелевский премии по химии (1998).
 Кон, Вернер (1926—2018) — канадский специалист по политической социологии.
 Кон, Вильгельм (1859—1913) — немецкий шахматист.
 Кон, Гарри (1901—1958) — американский кинопродюсер.
 Кон, Герман Людвиг (1838—1906) — немецкий офтальмолог.
 Кон, Густав (1840—1918) — немецкий экономист и педагог.
 Кон, Гэри (род. 1960) — американский инвестиционный банкир, старший помощник по экономической политике Дональда Трампа, 11-й директор Национального экономического совета.
 Кон, Давид (более известен как Давид Ридли-Коне; 1812—1892) — венгерский скрипач, педагог и композитор еврейского происхождения.
 Кон, Елена Феликсовна (более известна под фамилией Усиевич; 1893—1968) — советский литературный критик, дочь Ф. Я. Кона.
 Кон, Игорь Семёнович (1928—2011) — советский и российский социолог, философ, психолог, антрополог.
 Кон, Калмен (более известен как Константин Абрамович Кондря; 1920—2009) — молдавский поэт, драматург и писатель-сатирик, переводчик, сценарист.
 Кон, Лия Зисевна (1934—2020) — советский и молдавский физик, профессор.
 Кон, Лотта (1893—1983) — архитектор, первая женщина-архитектор и первая женщина в Берлинском сообществе архитекторов и инженеров.
 Кон, Майк (род. 1972) — американский бобслеист, выступающий за сборную США с 1990 года, участник шести Олимпиад.
 Кон, Марко (род. 1972) — сербский певец и композитор.
 Кон, Милдред (1913—2009) — американский учёный-биохимик.
 Кон, Михаэль (известный как Мартин Куни, 1870—1950) — американский врач-неонатолог.
  (род. 1966) — американская актриса озвучивания (Велма Динкли).
 Кон, Нафтали Герц (1910—1971) — еврейский поэт и журналист.
 Кон, Норман (; 1915—2007) — британский историк и писатель, профессор.
 Кон, Павел Любимович (1874—1959) — русский пианист и композитор.
 Кон, Пол Мориц (1924—2006) — английский алгебраист, педагог, редактор.
 Кон, Рихард (1888—1963) — австрийский футболист и тренер.
 Кон, Роберт Д. (1870—1953) — американский архитектор, один из президентов Американского союза архитекторов в 1930—1932 годах.
 Кон, Рой (1927—1986) — американский консервативный юрист.
 Кон Сан Джон (род. 1996) — южнокорейская шорт-трекистка китайского происхождения, чемпионка Олимпийских игр.
 Кон, Сатоси (1963—2010) — японский режиссёр анимации.
 Кон, Соломон (1825—1904) — немецкий беллетрист.
 Кон, Тиаки — японская режиссёр аниме.
 Кон, Феликс Яковлевич (1864—1941) — польский общественный и политический деятель, революционер, учёный-этнограф, публицист, редактор.
 Кон, Фердинанд Юлиус (1828—1898) — немецкий ботаник и бактериолог.
 Кон, Фрэнк (род. 1925) — американский полковник.
  (1911—2002) — израильский юрист и политик.
 Кон, Харухико (1910 — ?) — японский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1932 года.
 Кон, Эд (род. 1963) — американский пауэрлифтер.
 Кон, Эмма де (род. 1976) — французская актриса, сценарист и режиссёр.
 Кон, Эрих (1884—1918) — немецкий шахматист, врач.
 Кон, Юзеф Гейманович (1920—1996) — российский музыковед, доктор искусствоведения, профессор.
 Кон, Юрий Михайлович (Кон Ен Хва; род. 1949) — российский политик, председатель Законодательного собрания Забайкальского края (с 2021).

Составные фамилии 
 Кон-Бендит, Даниэль (род. 1945) — европейский политический деятель.
 Кон-Винер, Эрнст (1882—1941) — немецкий историк искусства.
 Кон-Фоссен, Стефан Эммануилович (1902—1936) — немецкий и советский геометр.
 Ху-Кон, Франс Г. (1917—?) — индонезийский футболист, защитник.

Восточноазиатские фамилии 
 Кон Хё Джин (род. 1980) — южнокорейская киноактриса.
 Кон Ю (род. 1979) — южнокорейский актёр.

Топонимы 
 Кон — самый широкий в мире каскад водопадов.
 Кон — река в Карагандинской области Казахстана.
 Кон () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор.
 Кон () — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Армор.
 Кон-д’Алье () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Кон-Минервуа () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Кон-Сэр-Кикя — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края.
 Кон-э-Ромен — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

Другое 
 «кон-» (приставка) во многих языках означает сопряжение, соединение, связь.
 Кон — выделенное место в игре: черта, зона и т. д.; в азартных играх — место хранения всех ставок, сделанных игроками для участия в игре, а также, сумма всех ставок (то же, что банк; возможно, за вычетом комиссии организатора игры) — максимальный выигрыш игры.
 Кон — в мифологии инков бог дождя и ветра.
 Плюшевый лев  — персонаж манги и аниме-сериала «Блич».

См. также 
 KOH